The Humpers — гараж панк-группа, основанная в 1989 году Скоттом Дрэйком, бывшим участником The Suicide Kings. Несмотря на то, что группа находилась в Калифорнии, они изначально получили популярность в Югославии, где вышла их дебютная EP запись My Machine (которая сегодня — уникальная редкость).  Они выпустили две успешные долгоиграющие пластинки на лейбле Sympathy for the Record Industry и три долгоиграющие пластинки для лейблов Caroline/Epitaph. The Humpers вместе с товарищами по лейблу The Lazy Cowgirls, The Red Aunts,Trash Can School и Clawhammer, были частью «гараж панк ренессанса» («garage punk renaissance»), который расцвёл в Лос-Анджелесе в начале 1990-х. Ярые поклонники и дружелюбные к панк музыке клубы, такие как Raji’s в Голливуде и Bogart’s в Лонг Бич помогли заложить фундамент их будущего успеха. После того, как группа подписала контракт с лейблом Epitaph в 1995 году, она отправилась в тур по США и Европе, набрав популярность поклонников гаражной музыки в мировом масштабе.

Дискография

Студийные альбомы 
 Euphoria, Confusion, Anger, Remorse (Epitaph Records, 1998)
 Plastique Valentine (Epitaph Records, 1997)
 Live Forever or Die Trying (Epitaph Records, 1996)
 Journey to the Center of Your Wallet (Sympathy for the Record Industry, 1994)
 Positively Sick on 4th Street (Sympathy for the Record Industry, 1993)
 My Machine (1990)

EP 
 Contractual Obligation (Sympathy for the Record Industry, 1996)
 The Dionysus Years (1996)

Сборники 

 Their Sympathetic Majesties Request Vol. 2 (Single Song-«St. Jon») (2001)
 (1998) Punk-O-Rama Vol. 3 (Single Song-«Steel-Toed Sneakers»)
 (1998) Goin' After Pussy: Teasers & Tidbits (Single Song-«Mutate with Me»)
 (1996) Punk-O-Rama Vol. 2 (Single Song-«Mutate with Me»)
 (1995) Happy Birthday, Baby Jesus (Single Song-«Run, Run Rudolph»)
 (1995) Punk Rock Xmas (Single Song-«Run, Run Rudolph»)
 (1995) RAFR (Single Song-«Thirteen Forever»)

Источники

Дополнительные ссылки 
 Realone player

Панк-рок-группы из Калифорнии
Группы гаражного панка
Музыкальные коллективы из Калифорнии